Wien ist in 89 Katastralgemeinden (KG) unterteilt. Während in den Innenbezirken die Katastralgemeinden größtenteils identisch mit den Gemeindebezirken sind, ist in den Außenbezirken die Struktur der ehemaligen Vororte bzw. ehemaligen Gemeinden gut zu erkennen.

Der Verlauf der Grenzen der Katastralgemeinden stimmt nicht immer mit jenen der Bezirksgrenzen überein. Kleinere Abweichungen bleiben in der nebenstehenden Grafik bzw. in dieser Liste unberücksichtigt.

Liste der Wiener Katastralgemeinden

Siehe auch 
 Digitale Katastralmappe (DKM)
 Liste der Katastralgemeinden in Österreich

Weblinks 
 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Stadt Wien (Checkbox Katastralgemeinde Grenzen unter Flächenwidmung)

!
Katastralgemeinden
Liste (Verwaltungseinheiten in Österreich)
Wien Katastralgemeinden